Bernard Rappaz est un nom notamment porté par :
 Bernard Rappaz (1953-), chanvrier et écologiste suisse ;
 Bernard Rappaz (1961-), journaliste suisse.